BMCE Bank (sigla di  Banque Marocaine du Commerce Extérieur) è una grande banca marocchina. Secondo il sito web della società, gestisce oltre 500 filiali in Marocco. Possiede uffici in Francia, Spagna, Regno Unito, Cina, Italia, Germania, Belgio e Paesi Bassi.

La  banca è quotata presso la Borsa di Casablanca.

I membri del gruppo BMCE includono: 
 BMCE Bank
 BMCE Capital - investment banking
 BMCE Bank of Africa - l'azienda banca holding
 RMA Watanya - assicurazioni
 Medi 1 - radio
 Maghrebail - leasing
 FinanceCom - holding

Collegamenti esterni

Banche marocchine
Aziende quotate presso la Borsa di Casablanca